Грайр Авети́сович Ованнися́н (; 25 июля 1931, село Овуни, Ахурянский район) — армянский государственный и политический деятель.

Биография 
 1949 — окончил среднюю школу в Ереване.
 1949—1954 — гидротехнический факультет Ереванского политехнического института. Инженер-гидротехник. Строитель.
 1954—1964 — работал начальником управления «Волгоградгидрострой» г. Волжский.
 1962—1964 — начальник Волжского филиала Всесоюзного института «Оргэнергострой».
 1964—1968 — работал ведущим специалистом на Асуанской ГЭС «Египет».
 1968—1985 — главный инженер в Закавказском филиале треста «Гидроспецшин», а позже начальник.
 1985—1989 — начальник объединения «Армгидроэнергострой».
 С 1989 — заместитель председателя совета министров Армянской ССР, председатель государственного комитета строительства.
 1991—1992 — член энерго-топливного бюро при совете министров Армянской ССР.
 С 1992 — заместитель министра энергетики, а с 1993 — первый заместитель, министр энергетики и топлива Армении. Заслуженный энергетик СССР.
 1993—1999 — занимал различные должности в сфере энергетики и градостроительства.
 1999—2000 — был министром градостроительства Армении.
 Автор значительного числа ценных рационализаторских предложений и новых технологий, внедрённых в строительство.

Другие данные 
 Медаль «За трудовую доблесть» СССР (1961)
 Медаль «За перекрытие реки Нил» (1964)
 Медаль «Высокая плотина — первый ток» (1968)
 Памятная медаль «В честь пуска Высотной Асуанской плотины» (1968)
 Медаль Президента АРЕ «Высокая Асуанская плотина» (1970)
 Юбилейная медаль «За доблестный труд» (1970)
 Медаль «Гидроузел „Арак“» (1970)
 Орден «Знак Почёта» (1971)
 Медаль и свидетельство ВДНХ СССР об утверждении участником (1972)
 Медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1973, 1978)
 Почётная грамота всесоюзного объединения «Гидроспецстрой» Министерства энергетики и электрификации СССР «За успешное окончание строительства Ахурянского гидроузла в сложных горногеологических условиях» (Москва, 1977)
 Почётная грамота ВО «Гидроспецстрой» Минэнерго СССР, (Москва, 1977)
 Почётная грамота «За заслуги в развитии единой энергетической системы России»
 Нагрудный знак «60 лет ГОЭЛРО» (1980)
 Орден Трудового Красного Знамени (1981)
 Заслуженный инженер СССР (1981)
 Медаль «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд (1987)
 Удостоен премии совета министров СССР за работу «Водохранилище на реке Ахурян в Армянской ССР»
 Медаль Норвержского красного креста «Строительство больницы им Ф.Нансена» (Спитак, 1989)
 Нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО».

Министры энергетики Армении
Министры градостроительства Армении
Строители Армении
Награждённые медалями ВДНХ СССР
Выпускники Национального политехнического университета Армении